Lindås kan syfta på:

 Lindås, Emmaboda – ett före detta stationssamhälle i Vissefjärda socken, Emmaboda kommun
 Lindås kommun – en kommun i Norge.
 Västra Lindås – ett bostadsområde i Billdal (tätort)
 Lindås Waves IBK – en innebandyklubb